Фарго () — слово англосаксонского происхождения. Является названием географических объектов в США, фамилией и др.

География 
  — город в штате Арканзас, США.
  — невключённая территория города Франклин в штате Висконсин, США.
  — бывший населённый пункт в штате Калифорния, США.
  — населённый пункт в штате Оклахома, США.
 Фарго — крупнейший город штата Северная Дакота в США и административный центр округа Касс.

Персоналии 
 Фарго, Брайан (род. 1962) — разработчик компьютерных игр.

Кинематограф 
 «Фа́рго» — кинофильм братьев Коэнов.
 «Фа́рго» — американский телесериал 2014 года, созданный по мотивам одноименного фильма 1996 года братьев Коэнов.

Техника 
 Лёгкие крейсера типа «Фарго» — тип лёгких крейсеров США.
 Fargo — наименование военного самолёта МиГ-9 по классификации НАТО.
 Fargo Trucks — торговая марка американских автомобилей.
 Isuzu Fargo — торговая марка японских автомобилей.

См. также 
 Wells Fargo — банковская компания.
 Wells Fargo Center
 Wells Fargo Plaza